Bedford – miasto w Anglii w hrabstwie Bedfordshire
 Bedford (borough) – dystrykt hrabstwa Bedfordshire (Anglia)
 Bedford – stacja kolejowa w Bedford, w Anglii
 Bedford – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Bedford – miasto w Południowej Afryce, w Prowincji Przylądkowej Wschodniej
 Bedford – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Bedford Vehicles – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Bedford – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Bedford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Bedford – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Trimble
 Bedford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Bedford – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Bedford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Bedford – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Bedford – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Bedford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Bedford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Bedford – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Bedford
 Bedford – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Bedford (ang. Bedford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Bedford (ang. Bedford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Bedford (ang. Bedford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Bedford (ang. Bedford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) – w stanie Wirginia